Northern Comfort steht für

 Northern Comfort (2010), Filmdrama von Rod Webber
 Northern Comfort (2023), Filmkomödie von Hafsteinn Gunnar Sigurðsson